

Национални паркови

|}

Паркови природе

|}

Предели изузетних одлика

|}

Резервати природе

|}

Споменици природе

|}

Меморијални природни споменици

|}

¹Заштићени законом о заштитих културних добара

У поступку заштите

|}

Види још 
 Списак заштићених подручја у Србији

Шумадија и западна Србија
Заштићена подручја у Шумадији и западној Србији